Me ne frego – motto dannunziano ripreso poi dalla retorica fascista
 Me ne frego – canto del 1936
 Me ne frego! – documentario di Vanni Gandolfo del 2014
 Me ne frego – singolo di Achille Lauro del 2020